Butch Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butch Hill (Beaverhead County, Montana, 2395 m)	
 Butch Hill (Beaverhead County, Montana, 2487 m)